Mihaela Buzărnescu era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Dar'ja Kasatkina.

In finale Zheng Saisai ha sconfitto Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-3, 7-63.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Elina Svitolina (quarti di finale)
  Aryna Sabalenka (finale)
  Elise Mertens (secondo turno)
  Amanda Anisimova (quarti di finale)

 Donna Vekić (semifinale)
 Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
 Maria Sakkarī (semifinale)
 Danielle Collins (secondo turno)

Qualificate 

  Kristie Ahn (quarti di finale)
  Tímea Babos (primo turno)

 Mayo Hibi (secondo turno)
 Harmony Tan (primo turno)

Wildcard 

  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)

 Coco Vandeweghe (secondo turno)
 Venus Williams (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank of the West Classic 2019